Statuette der Nike steht für folgende Statuetten im Archäologischen Nationalmuseum Athen:

 Statuette der Nike (NAMA 159), Höhe 81 cm
 Statuette der Nike (NAMA 160), Höhe 72 cm
 Statuette der Nike (NAMA 161), Höhe 86 cm